2/6 kan syfta på:

 2 juni
 6 februari (amerikanskt datumformat)